Eugenio Onegin (Евгений Онегин) – romanzo in versi di Aleksandr Puškin
 Evgenij Onegin – op.24, opera di Pëtr Il'ič Čajkovskij
 Evgenij Onegin (Евгений Онегин) – film del 1911 diretto da Vasilij Michajlovič Gončarov
 Evgenij Onegin (Евгений Онегин) – film del 1958 diretto da Roman Irinarchovič Tichomirov

Pagine correlate 
Onegin